Palleske ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Müller-Palleske (1856–1930), deutscher Dramatiker
 Emil Palleske (1823–1880), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Oswald Palleske (1830–1913), deutscher Historiker